Oswald Hilliger ist der Name folgender Personen:

* Oswald Hilliger (Glockengießer) († 1517), deutscher Glockengießer
 Oswald Hilliger (II.) (1518–1546), deutscher Geschütz- und Glockengießer
 Oswald Hilliger (1583–1619), deutscher Rechtswissenschaftler